L'appellation Catamenia peut désigner :
 Catamenia, groupe de black metal mélodique finlandais ;
 Catamenia, un genre d'oiseaux de la famille des Fringillidae.